Kurkul steht für:

Region
DMG Wilāya Kūrkūl, die fünfte Verwaltungsregion in Mauretanien

Familienname
Marina Kurkul (* 1966), litauische Schachspielerin